Ебенезер има више значења:

 Ебенезер (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ебенезер (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику